Dschuzdschani (), mit arabischem Artikel al-Dschuzdschani (), ist der Name folgender Personen:

Abu Ubaid Abd al-Wahid ibn Muhammad al-Dschuzdschani (latinisiert: Sorsanus; * um 980; † nach 1037), ein persischer Arzt und sowohl Schüler als auch Biograph Avicennas
 Minhadsch ad-Din Abu Amr Uthman ibn Siradsch ad-Din Dschuzdschani (kurz: Minhadsch-i Siradsch, * 1193), ein persischer Chronist unter den Ghuriden und Delhi-Sultanen, der die Tabaqat-i Nasiri verfasste

en:Al-Juzjani